Hertog Ernst-medaille (Saksen-Altenburg), onderscheiding van het hertogdom Saksen-Altenburg.
 Hertog Ernst-medaille (Saksen-Coburg en Gotha), onderscheiding van het hertogdom Saksen-Coburg en Gotha.